Abbügeln ist im Straßenbahn- und Eisenbahnbetrieb das Abziehen eines Stromabnehmers von der Oberleitung. Der Begriff bezieht sich dabei auf den Bügelstromabnehmer.

Je nach Fahrzeugtyp und -alter wird dies auf verschiedene Weise durchgeführt:
Bei fast allen älteren Straßenbahntriebwagen wird die Stromverbindung unterbrochen, indem der Stromabnehmer mit der sogenannten Bügelleine, die in das Fahrzeug hineinführt, heruntergezogen und festgebunden wird. In manchen Fällen rasten die Stromabnehmer auch in einen Haken auf dem Fahrzeugdach ein. Manchmal rasten die Bügel dabei in der untersten Stellung ein.
Bei neueren Triebwagen werden die Stromabnehmer durch Elektromotoren bewegt. Dabei rasten sie in der untersten Stellung ein.

Bei einigen Straßenbahn- und vielen Eisenbahntriebfahrzeugen werden die Stromabnehmer auch durch Druckluft bewegt. Dabei drückt ein Kolben den Bügel an den Fahrdraht. Beim Ausbleiben der Druckluftversorgung legt sich der Stromabnehmer zusammen. Häufig zusätzlich vorhandene Federn kompensieren in diesem Fall nur teilweise die Eigenmasse des Stromabnehmers.

Das Anlegen eines Stromabnehmers an die Oberleitung wird als Aufbügeln bezeichnet.

Siehe auch 
 Oberleitungsbus#Ab- und Andrahten

Bahnbetrieb